Żarnów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Żarnów est une gmina rurale du powiat d'Opoczno
 Żarnów est un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus